Andrzej Kotula (1822–1891) – polski prawnik, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim
 Andrzej Kotula (1853–1934) – polski inżynier, dyrektor kolei żelaznej w Wiedniu

en:Andrzej Kotula